Кастело има више значења:
 Кастело (Алесандрија)
 Кастело (Асколи Пичено)
 Кастело (Асти)
 Кастело (Авелино)
 Кастело (Белуно)
 Кастело (Бергамо)
 Кастело (Бреша)
 Кастело (Калтанисета)
 Кастело (Казерта)
 Кастело (Кјети)
 Кастело (Комо)
 Кастело (Кремона)
 Кастело (Кунео)
 Кастело (Ферара)
 Кастело (Фиренца)
 Кастело (Форли-Чезена)
 Кастело (Фрозиноне)
 Кастело (Ђенова)
 Кастело (Изернија)
 Кастело (Л'Аквила)
 Кастело (Ла Специја)
 Кастело (Лоди)
 Кастело (Лука)
 Кастело (Мачерата)
 Кастело (Маса-Карара)
 Кастело (Месина)
 Кастело (Модена)
 Кастело (Напуљ)
 Кастело (Парма)
 Кастело (Павија)
 Кастело (Перуђа)
 Кастело (Пезаро и Урбино)
 Кастело (Пјаченца)
 Кастело (Потенца)
 Кастело (Прато)
 Кастело (Салерно)
 Кастело (Савона)
 Кастело (Сондрио)
 Кастело (Терни)
 Кастело (Торино)
 Кастело (Тренто)
 Кастело (Тревизо)
 Кастело (Удине)
 Кастело (Варезе)
 Кастело (Верона)
 Кастело (Виченца)